Bad Cat – videogioco del 1987
 Bad Cat – film del 2016